

Wydarzenia 

 Azja
 Świadectwo o importowaniu pomarańczy z Indii, które trafiały do portu w Gazie.

Urodzili się 
 Dayang Jingxuan – chiński mistrz chan szkoły caodong (zm. 1027)

Zmarli 
Otto I Lotaryński, książę Verdun i Lotaryngii (ur. ?)

0943